Postmoor ist:

 Postmoor (Bliedersdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Bliedersdorf in Niedersachsen
 Postmoor (Landkreis Celle), ein Naturschutzgebiet bei Bargfeld (Eldingen)
 Naturschutzgebiet Dammer Postmoor bei Damm (Altkalen) im Landkreis Celle